Upuaut (Wepwawet) – jeden z bogów w mitologii egipskiej
 Upuaut – robot